Сезон 1893–94 був шостим сезоном  Футбольної ліги.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія